Miloti – abitanti di Mili Marina
Miloti – abitanti di Mili San Marco
Miloti – abitanti di Mili San Pietro